Indonesië
 Ropang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Ropang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara